Schönheim ist der Name folgender Orte:
 Schönheim (Hohenfels), Ortsteil des Marktes Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Schönheim ist der Familienname folgender Personen:

 Fabian Schönheim (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Johann Arnold von Schönheim (1715–1789), Domherr in Köln und Offizial des Erzbistums Köln